Halcyon je lahko:
 Halcyon, Kalifornija
 Halcyon (oprema) - potapljaška oprema
 HMS Halcyon